Robledano es un gentilicio que puede referirse a:

 Los naturales de Robledo de Chavela, municipio de Madrid (España).

 Los naturales de El Robledo, municipio de Ciudad Real (España).

 Robledano es un apellido toponímico.

Véase también 
 José Robledano Torres (1884-1974), pintor e ilustrador español.